Влади́мир Ви́кторович Кресс (; 3 мая 1970) — украинский футболист, нападающий.

Игровая карьера 
В высшей лиге Украины дебютировал 3 июня 1992 года в составе «Эвиса» против донецкого «Шахтёра» (1:6). Далее выступал в командах первой и второй лиг «Дружба» (Бердянск), «Олимпия ФК АЭС», СК Одесса, «Динамо» (Одесса). Завершал карьеру в овидиопольском «Днестре», с которым прошёл путь от чемпионата области до чемпионата Украины среди команд второй лиги. Становился победителем любительского чемпионата Украины (1999). Вошёл в историю команды как лучший бомбардир «Днестра» в любительских чемпионатах — 23 мяча.

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте allplayers.in.ua
 Статистика на сайте ФК «Днестр» Овидиополь

Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Динамо-СКА»
Игроки ФК «Днестр» Овидиополь
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Дружба» Бердянск